Heiliger Matthias steht für:

 Matthias (Apostel) († um 63), der dreizehnte Apostel, Nachfolger von Judas Ischariot,
 Matthias (Jerusalem) († 120), achter Bischof von Jerusalem
 24. Februar, alter Gedenktag des Hl. Apostels
 14. Mai, nach der der Liturgiereform
 zahlreiche Kirchen des Apostels, siehe Matthiaskirche
 Kirchen des Bischofs, siehe Matthias-von-Jerusalem-Kirche